Сирець — історична місцевість, житловий масив міста Києва.
 Сирець — станція Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену.
 Сирець — пасажирський зупинний пункт Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці.
 Сирець (Сирецький струмок) — права притока Дніпра.
 Сирець — населений пункт в Лузькому районі Ленінградської області.

 Сирець (рідко вживане слово) — зменшено-пестлива форма слова "сир".
 Сирець (сировина) — не до кінця вироблений або неочищений продукт; напівфабрикат, сировина.

Див. також 
 Сирцевий код, сирці

Джерела